„Aigrette” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Aigrette” – bryg typu Gazelle z lat 20. XIX wieku, w służbie w latach 1824–1832
 „Aigrette” – kanonierka typu Étincelle z lat 50. XIX wieku, zatopiona w 1859 roku
 „Aigrette” – kanonierka typu Kenney z lat 60. XIX wieku, której nazwę przed wodowaniem zmieniono na „Le Brethon”
 „Aigrette” – jednostka ochrony rybołówstwa z lat 80. XIX wieku
 „Aigrette” (Q38) – okręt podwodny typu Aigrette z początku XX wieku i I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów